En Pologne, Łany peut désigner :

dans la voïvodie de Lublin
 Łany, un village du powiat de Krasnystaw
 Łany, un village du powiat de Kraśnik
 Łany, un village du powiat de Puławy

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Łany, un village du powiat de Jędrzejów
 Łany, un village du powiat d'Opatów

dans d'autres voïvodies
 Łany, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Łany, un village dans la voïvodie d'Opole
 Łany, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Łany, un village dans la voïvodie de Silésie